Scudder est un patronyme porté notamment par :
 Geofffroy G. E. Scudder, entomologiste britannique (né en 1934).
 Laura Scudder (1881-1959), femme d'affaires et chef d'entreprise américaine ;
 Samuel Hubbard Scudder (1837-1911), entomologiste américain.

C'est également le nom d'un personnage de fiction :
 Matt Scudder personnage de fiction créé par l'écrivain Lawrence Block.

Homonymie de patronyme